Дания́р Жексе́нович Мука́нов (; ) — казахстанский футболист, защитник. Двукратный чемпион Казахстана (1995, 2010) и 7-кратный призёр, двукратный обладатель Кубка Казахстана (1995, 2007).

Карьера футболиста 
Муканов начал карьеру в клубе «Спартак» из Семипалатинска. В сезоне 1995 года 19-летний игрок оформил с командой золотой дубль (чемпион и обладатель Кубка) и ещё выиграли первый Суперкубок страны.

В 1996 году выступал за талдыкорганский клуб «Кайнар», затем вновь вернулся в «Елимай».

В сезоне 2001/02 играл за усть-каменогорский «Восток».

С 2002 по 2010 годы играл в костанайском «Тоболе». Снова стал чемпионом, выиграл Кубок страны и 7 раз становился призёром чемпионата Казахстана.

Последними клубами в его карьере были «Атырау», снова «Жетысу» и «Тобол».

Сборная 
Считался одним из лучших защитников Казахстана. Дебютировал в сборной Вахида Масудова 17 апреля 2002 года в товарищеском матче со сборной Латвии на выезде. Всего в сборной Муканов сыграл 12 матчей и забил 1 гол сборной Фарерских островов за период с 2002 по 2006 годы.

Тренерская карьера 
2017 год — ассистент главного тренера ФК «Махтаарал» (первая лига).

С августа 2017 года — ассистент главного тренера павлодарского ФК «Иртыш» Вячеслава Грозного в премьер-лиге. В декабре 2017 года продлил контракт на год, несмотря на приход нового главного тренера испанца Херарда Нуса.

2019 год — с января назначен главным тренером ФК «Махтаарал» (первая лига), но в мае покинул свой пост и с июля стал ассистентом Нурбола Жумаскалиева — нового главного тренера ФК «Тобол», с которым 8 лет играл за этот клуб (2002—2010).

Достижения

Командные 
 «Елимай»
 Чемпион Казахстана: 1995
 Обладатель Кубка Казахстана: 1995
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 1995

 «Тобол»
 Чемпион Казахстана: 2010
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2003, 2005, 2007, 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2002, 2004, 2006
 Обладатель Кубка Казахстана: 2007
 Финалист Кубка Казахстана: 2003
 Победитель Кубка Интертото: 2007

Личные 
 В списке лучших 22 (33) футболистов Казахстана под № 1 — 2005, 2006
 В списке лучших 22 (33) футболистов Казахстана под № 2 — 2003, 2008, 2010

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Атырау»
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Мактаарал»